Trifu este un nume de familie și prenume românesc care se poate referi la:

Nume de familie 
 Gabriel Trifu (n. 1975), jucător de tenis român, câștigător al turneului Open România în 1998, în competiția de dublu
 Romeo-Marius Trifu (n. 1939), deputat român în legislatura 1990-1992 și în legislatura 1996-2000
 Vladimir Trifu (n. 1932), opozant al regimului comunist

Prenume 
 Trifu Chirilă, deputat român în legislatura 1992-1996

Vezi și 
 Trifa (nume de familie)
 Trifești (dezambiguizare)
 Trifănești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Prenume masculine românești